Stara Gora – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica

 W Słowenii
 Stara Gora – wieś w gminie Benedikt
 Stara Gora – wieś w gminie Mirna
 Stara Gora – wieś w gminie miejskiej Nova Gorica
 Stara Gora – wieś w gminie Sveti Jurij ob Ščavnici